Název Dubinský potok má více vodních toků:

 Dubinský potok (přítok Hornádu) – pravostranný přítok Hornádu na Slovensku v okrese Poprad
 Dubinský potok (přítok Lučinského potoka) – levostranný přítok Lučinského potoka v okrese Karlovy Vary
 Dubinský potok (přítok Ostrovského potoka) – pravostranný přítok Ostrovského potoka v okrese Kutná Hora
 Dubinský potok (přítok Sekčova) – levostranný přítok Sekčova na Slovensku v okrese Prešov